Pseudacraea glaucina is een vlinder uit de onderfamilie Limenitidinae van de familie Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is, als Panopea glaucina, voor het eerst geldig gepubliceerd in 1872 door Achille Guenée. De naam is mogelijk een synoniem van Pseudacraea imerina (Hewitson, 1865).

Limenitidinae